Trek–Segafredo má více významů:
 Trek–Segafredo (mužský tým) – mužský profesionální cyklistický tým
 Trek–Segafredo (ženský tým) – ženský profesionální cyklistický tým